Joppa (Illinois), plaats in Illinois, Verenigde Staten
Joppa (geslacht), geslacht van sluipwespen